Архиепархия Каписа () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Рохас, Филиппины. Архиепархия Каписа распространяет свою юрисдикцию на провинцию Капис. В митрополию Каписа входят епархии Калибо и Ромблона. Кафедральным собором архиепархии Каписа является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Рохас.

История 
27 января 1951 года Римский папа Пий XII издал буллу Ex supremi apostolatus, которой учредил епархию Каписа, выделив её из епархии Харо (сегодня — Архиепархия Харо). В этот же день епархия Каписа вошла в митрополию Себу.

29 июня 1951 года епархия Каписа вошла в митрополию Харо.

19 декабря 1974 года епархия Каписа передала часть своей территории для возведения новой епархии Ромблона.

17 января 1976 года епархия Каписа передала часть своей территории для новой епархии Калибо. В этот же день Римский папа Павел VI издал буллу Nimium patens, которой возвёл епархию Каписа в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ Manuel Yap (13.02.1951 — 5.03.1952 — назначен епископом Баколода);
 архиепископ Antonio Frondosa (5.03.1952 — 18.06.1986);
 архиепископ Onesimo Cádiz Gordoncillo (18.06.1986 — 9.11.2011);
 кардинал Хосе Фуэрте Адвинкула (9.11.2011 — 25.03.2021 — назначен архиепископом Манилы).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Ex supremi apostolatus , AAS 43 (1951), стр. 264 
 Булла Nimium patens , AAS 68 (1976), стр. 165

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Филиппин